Belaga steht für:

 Belaga (Distrikt), Distrikt in Sarawak, Insel Borneo, Malaysia
 Belaga (Stadt), Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts
 Belaga (Fluss), durch die gleichnamige Stadt fließender Fluss
 Flughafen Belaga, Flughafen der Stadt Belaga

Personen:
 Abraham Belaga (* 1986), französischer Schauspieler
 Edward Belaga (* 1939), russischer Mathematiker
 Julie Belaga (* 1930), US-amerikanische Politikerin